Секрета́рь ( от  «отдельно, особо, тайно») — профессия, должность или звание, чин:

  — лицо, ведущее записи под диктовку, а также ведущее личную и деловую переписку другого лица
 Секретарь-референт — вспомогательная офисная должность; профессия организации делопроизводства
 Секретарь собрания — должностное лицо, ответственное за ведение протокола собрания
 Государственный секретарь (статс-секретарь) — должность высокопоставленного госслужащего
 Генеральный секретарь — глава организации
 Секретарь (первый секретарь, второй секретарь, третий секретарь) — дипломатический чин и должность; должности руководящих работников КПСС
 Один из чинов Российской империи — коллежский секретарь, корабельный секретарь, губернский секретарь
 Секретарь — должностное лицо в Великом княжестве Литовском
 Секретарь государственной службы Российской Федерации (1-го, 2-го класса) — классный чин современного государственного служащего России
 Секретарь епархии — высокая должность в администрации епархиального управления РПЦ
 Ответственный секретарь — заведующий редакцией журнала или другого периодического издания, отвечающий за повседневную деятельность
 Учёный секретарь — в научных учреждениях и вузах лицо, ответственное за планирование и координацию НИР и текущих мероприятий, а также за регламент и ведение документации учёных или диссертационных советов
 Виртуальный секретарь — лицо или фирма, предоставляющая услуги работы секретаря онлайн (без физического присутствия в конторе)
 «Секретарь» — колумбийский телесериал 2011 года

См. также 
 Канцлер
 Скриба (Древний Рим)
 Птица-секретарь
 Пресс-секретарь
 
 Секретер